Дирк Мас (Маас) (; 12 сентября 1659, Харлем — 25 декабря 1717, там же) — голландский художник, живописец, гравер Золотого века Голландской живописи.

Обучался живописи в Харлеме сперва у Х. Моммерса, затем брал уроки у Николаса Берхема и впоследствии стал последователем учителя в изображении итальянского пейзажа.

Позже испытал влияние Яна ван Хухтенбурга. Жил и работал в Харлеме. С 1678 года — член гильдии Святого Луки а Харлеме, затем — стал членом гильдии художников Confrérie Pictura в Гааге, позже жил в Лондоне.

В 1690 году сопровождал Вильгельма III Оранского и присутствовал при битва на реке Бойн. Будучи очевидцем сражения с армией свергнутого короля Якова II написал картину об этом событии.

Писал преимущественно сцены из жизни военных, батальные и охотничьи сцены и пейзажи с фигурами.

Несколько произведений художника хранятся в Государственном Эрмитаже, а также в коллекциях ведущих европейских музеев.

Примечания

Ссылки 
 Мас Дирк (Maas Dirk, 1659 – 1717)

Художники золотого века Голландии
Художники-пейзажисты Нидерландов
Художники-баталисты Нидерландов
Гравёры Нидерландов
Художники XVII века
Художники XVIII века
Члены Гильдии Святого Луки (Харлем)
Члены Гильдии Святого Луки (Гаага)